Gaitán est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Jorge Eliécer Gaitán (1898-1948), homme politique colombien ;
 Martín Gaitán (1978-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Nicolás Gaitán (1988-), footballeur argentin ;
 Paulina Gaitán (1992-), actrice mexicaine ;
 Walter Gaitán (1977-), footballeur argentin.

C'est aussi :
 Théâtre Jorge-Eliécer-Gaitán, salle de théâtre située à Bogota en Colombie ;
 Puerto Gaitán, municipalité du département de Meta en Colombie.